Ахундов Мирза: Ахундов, Мирза Исмаил (1805—1900) — азербайджанский поэт XIX века.
 Ахундов, Мирза Фатали (1812—1878) — азербайджанский писатель.